Кульпелого () — одна из 45 провинций Буркина-Фасо. Находится в Восточно-Центральном регионе, столица провинции — . Площадь Кульпелого — 2497 км².

Население по состоянию на 2006 год — 259 395 человек.

Административное деление 
Кульпелого подразделяется на 8 департаментов.

Примечания